

Geografia
Tolo – villaggio nel comune di Nauplia (Argolide, Grecia)
Tolo – comune della prefettura di Mamou (regione di Mamou, Guinea)

Televisione
TOLO – canale televisivo afgano gestito da Moby Media Group